Svetovni pokal v smučarskih skokih 1983 je četrta sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih.

Koledar tekem

Skupne uvrstitve

Posamično

Pokal narodov

Viri 
 

1983 v športu
1983